Modell steht für:
 Modell (Architektur), maßstäbliche Darstellung eines Entwurfes
 Modell (Ingenieurwissenschaft), Nachbildung eines technischen Erzeugnisses in verkleinertem Maßstab
 Gipsmodell (Zahntechnik), Anfertigung nach einer Abformung des Gebisses
 Modell, Vorlage eines herzustellenden Werkstücks in der Gießerei, siehe Modellbau #Modellbau für Gießereien
 Modell, Entwurf für eine Plastik in der Bildhauerkunst, siehe Modell (Kunst) #Modell als Entwurf
 Modell, Nachbau eines Objekts im Modellbau
 Modellorganismus (kurz Modell), Lebewesen, das in Versuchen eingesetzt wird
 Baureihe von Geräten oder Produkten

Abstraktionen:
 Modell, ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit: Beschreibung und Überblick der Verwendung in allgemein allen natur- und geisteswissenschaftlichen Gebieten, einschließlich Erkenntnistheorien
 Modell (Chemie), Aussagen über den submikroskopischen Bereich anhand von Versuchsergebnissen
 Modell (Wirtschaftsinformatik), zur Beschreibung realer und soziotechnischer Systeme
 Modell, eine Repräsentation in der mathematischen Logik, siehe Modelltheorie
 Modell (UML), Element der Unified Modeling Language

Personen:
 Vorbild für eine Darstellung in der bildenden Kunst, siehe Modell (Kunst) #Modell als Person
 Fotomodell oder Modell bei Präsentation, siehe Model
 Modell, Verschleierungswort für Prostituierte, siehe Prostitution #Prostitutionsstätten
 Art Modell (1925–2012), US-amerikanischer Footballteambesitzer
 Elisabeth Modell (1820–1865), österreichische Malerin

Werktitel:
 Das Modell, französisch Le Modèle, Novelle von Guy de Maupassant (1883), siehe Pläsier #„Das Modell“
 Das Modell (Operette) von Franz von Suppè (1895)
 Das Model, Lied der deutschen Band Kraftwerk (1978)

Siehe auch:
 Mikromodell (Begriffsklärung)
 Zürcher Modell (Begriffsklärung)

 Model (Begriffsklärung)